

Localidades

Saint-Sigismond (Loiret)
Saint-Sigismond (Maine-et-Loire)
Saint-Sigismond (Vendeia)

Desambiguações de topônimos